Безымянное — село в муниципальном образовании «город Горячий Ключ» Краснодарского края. Входит в состав Безымянного сельского округа.

География 
Селение расположено в горно-лесной зоне, на берегу реки Псекупс.

В окрестностях села расположено урочище Волчьи ворота

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 10 марта 2004 года № 669-КЗ село вошло в состав образованного муниципального образования город Горячий Ключ.

Население

Инфраструктура 
МБОУ ООШ № 15

Путевое хозяйство. Действует железнодорожная платформа Безымянка (на отрезке Горячий Ключ — Туапсе).

Транспорт 
Остановки общественного транспорта «Фанагорийская усадьба», «Безымянное».

Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Горячий Ключ